Дже́рри Лу́ис Пейдж (; 15 января 1961, Колумбус) — американский боксёр полусредней весовой категории, выступал за сборную США в первой половине 1980-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, серебряный призёр Панамериканских игр, победитель и призёр многих международных турниров. В период 1985—1990 боксировал на профессиональном уровне, но без особых достижений.

Биография 
Джерри Пейдж родился 15 января 1961 года в городе Колумбус, штат Огайо. Активно заниматься боксом начал в возрасте семи лет в местном рекреационном центе. Первого серьезного успеха на ринге добился в 1982 году, когда в первом полусреднем весе выиграл серебряную медаль на взрослом первенстве США — с этого момента стал попадать в основной состав национальной команды и ездить на крупные международные соревнования. Год спустя в матчевой встрече со сборной СССР победил сильного советского боксёра Василия Шишова, кроме того, побывал на Панамериканских играх в Каракасе, откуда привёз медаль серебряного достоинства. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1984 года, где сенсационно победил всех своих соперников и завоевал золотую медаль.

Получив олимпийское золото и обретя мировую известность, Пейдж решил попробовать себя среди профессионалов. Первый профессиональный бой состоялся в июле 1985 года — победа техническим нокаутом в первом же раунде над соотечественником Джеймсом Возаром. Тем не менее, карьера в новом амплуа складывалась не очень удачно, матчи проходили сравнительно редко и далеко не с самыми сильными соперниками, а в мае 1988 года Джерри Пейдж потерпел первое поражение — единогласным решением судей от Терренса Элли. После этого поражения его результаты резко пошли на спад, он проиграл ещё несколько матчей (в том числе будущему чемпиону мира Фрэнки Рэндаллу) и в конце 1990 года принял решение покинуть бокс. Всего за свою профессиональную карьеру провёл 15 боёв, 11 раз победил (5 досрочно), 4 раза проиграл. Ныне работает тренером по боксу и общефизической подготовке, включён в зал славы Колумбуса.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры США
Боксёры 1980-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу